A Fed Cup de  1972 foi a décima edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 31 equipes participaram do Grupo Mundial. A África do Sul conquistou seu primeiro título, ganhando na final da Grã-Bretanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1972 no tênis